Банка-Белитунг () — провинция Индонезии, расположена на островах Банка и Белитунг к востоку от острова Суматра.

Население — 1 455 678 чел. (на 2020 год). Административный центр — город Панкалпинанг.

Административное деление 

Банка-Белитунг включает в себя шесть округов (kabupaten) и один город (kota):

См. также 
 Банка (язык)

Примечания